Scholand ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Scholand (1890–1973), deutscher Heimatforscher, Autor und Flurnamen-Sammler
 Barbara Scholand (* 1959), deutsche Pädagogin und Autorin